Le nom Iâhhotep est un nom porté par deux principales figures de la famille royale thébaine de la .

  est l'épouse de Seqenenrê Tâa. Fille de Senakhtenrê Iâhmes et de Tétishéri, elle est identifiée à la mère d'Ahmôsis. Elle meurt sous le règne de son fils ou de son petit-fils, et est enterrée à Dra Abou el-Naga puis mise à l'abri dans la tombe DB320 à Deir el-Bahari à la fin du Nouvel Empire. Certains égyptologues placent son décès à la fin du règne d'Ahmôsis, d’autres au début du règne suivant sur la foi d’une stèle retrouvée dans le tombeau d’un dignitaire d', Karès, qui témoigne qu'en l’an 10 du roi la reine était encore vivante.
  fille de Seqenenrê Tâa, sœur d'Ahmosé-Sipair. Épouse de Ouadjkheperrê Kames qui succède à Seqenenrê Tâa et poursuit la libération de l'Égypte de l’occupant hyksôs. Elle pourrait être la mère de certaines princesses Iâhmès. Elle meurt au début du règne d' et est enterrée à proximité du tombeau de son époux. Son sarcophage intact y a été retrouvé dans une cavité dans lequel il avait été temporairement déplacé puis oublié par les prêtres de la fin du Nouvel Empire lors du grand sauvetage des momies royales et leur transfert vers une cachette plus sûre.  

Deux autres personnalités de ce nom et également reines sont citées par certains auteurs :
 Iâhhotep, épouse d'Sekhemrê-Oupmaât Antef-Âa, qui serait la propriétaire du sarcophage découvert à Dra Abou el-Naga. Elle serait l'ancêtre par référence, la mère dynastique. Elle aurait eu alors une certaine longévité, les objets contenus dans le sarcophage étant aux noms de Ouadjkheperrê Kames et d' ce qui placerait son décès au début du Nouvel Empire. 
 Iâhhotep, fille d' et qui serait la troisième reine du nom. Elle serait l'épouse d’ et décédée au début du règne sur la foi de la stèle de Karès. Le sarcophage de Deir el-Bahari au nom d’une reine Ahhotep lui appartiendrait. Mais on ne connaît pas d’héritier au roi et cette reine est qualifiée de mère du roi sur le sarcophage en question. De plus aucun autre témoignage d’une première épouse d' de ce nom n'a été découvert à ce jour. Son existence est donc remise en cause.

Article connexe 

 Place des femmes dans l'Égypte antique

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité